Сезон 1948 року в першій групі чемпіонату СРСР з футболу — десяте в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 2 травня по 24 вересня 1948 року.

Передбачалося, що сезон 1948 року відбуватиметься у форматі змагання команд, що представляли усі республіки СРСР, а також усі основні промислові центри РРФСР та УРСР. Тож 2 травня 1948 у чемпіонаті стартували відразу 30 команд, які були розподілені на 2 підгрупи (зони). Однак вже через 10 днів було прийняте рішення про проведення сезону у звичному форматі, кількість команд-учасниць було зменшено до 14. До того часу встигли відбутися 30 матчів, результати 22 з яких було анульовано, оскільки один або обидва їх учасники були зняті зі змагання через зміну його формату.

За результатами турніру чемпіонське звання захистив чинний володар трофею, московський ЦБЧА, для якої ця перемога у першості країни стала третьою поспіль (та й взагалі в історії команди).

Підсумкова таблиця

Медалісти 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі чемпіонату.

 ЦБЧА (Москва): Володимир Никаноров, Іван Кочетков, Віктор Чистохвалов, Костянтин Лясковський, Анатолій Портнов, Олексій Водягін, Анатолій Башашкін, В'ячеслав Соловйов, Валентин Ніколаєв, Володимир Дьомін, Олексій Гринін, Всеволод Бобров, Григорій Федотов.

 «Динамо» (Москва): Олексій Хомич, Михайло Семичастний, Леонід Соловйов, Олександр Петров, Олександр Малявкін, Всеволод Блінков, Сергій Соловйов, Василь Трофімов, Костянтин Бєсков, Євген Архангельський, Василь Карцев, Володимир Савдунін.

 «Спартак» (Москва): Олексій Леонтьєв, Василь Соколов, Анатолій Сеглін, Серафим Холодков, Костянтин Рязанцев, Олег Тімаков, Борис Соколов, Іван Конов, Микола Дементьєв, Олексій Парамонов, Сергій Сальников, Борис Чучелов.

Бомбардири 
 25 — Сергій Соловйов («Динамо» М)
 23 — Всеволод Бобров (ЦБЧА)
 19 — Олександр Пономарьов («Торпедо» М)
 16 — Олександр Оботов («Локомотив» М)
 15 — Іван Конов («Спартак» М)
 14 — Володимир Дьомін (ЦБЧА)
 13 — Григорій Федотов (ЦБЧА)
 11 — Костянтин Бєсков («Динамо» М), Борис Чучелов («Спартак» М), Олексій Гринін (ЦБЧА), Гайоз Джеджелава («Динамо» Тб), Борис Цибін («Динамо» Лд) 
 10 — Федір Дашков («Динамо» М), Валентин Ніколаєв (ЦБЧА), Володимир Савдунін («Динамо» М), Анатолій Вікторов («Динамо» Лд), Павло Віньковатов («Динамо» К)

Ігри, голи

Найкращі футболісти 
Наприкінці сезону Секція футболу СРСР затвердила список 33-ти найкращих гравців.

Матчі

Посилання 
 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Чемпіонат СРСР 1948 на сайті Klisf

48
СРСР